34th Street – Penn Station kan syfta på:

 34th Street – Penn Station (IND Eighth Avenue Line) för linjerna A, B och C
 34th Street – Penn Station (IRT Broadway – Seventh Avenue Line) för linjerna 1, 2 och 3